Estàndard d'or, prova de referència utilitzada en medicina (i menys en estadística).
 Patró or